RMS Laconia – brytyjski statek pasażerski w służbie 1912-1917, zatopiony przez U-Boota U-50 w 1917 roku
 RMS Laconia – brytyjski statek pasażerski w służbie 1922-1942, zatopiony przez U-Boota U-156 w 1942 roku

Zobacz też 
 Laconia
 Lakonia